Başoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Başoğlu est un patronyme turc composé de baş, mot turc qui signifie « tête » ou « chef » (celui qui est à la tête) et du suffixe -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Başoğlu signifie donc « fils du chef ».

Patronyme 

  (1976-), homme politique turc ; 
  (1928-1993), auteur turc de bande dessinée ;
  (1976-), chanteur et animateur de télévision allemand ;
  (1957-), soldat turc ;
 , homme d'affaires turc et ancien président de Samsunspor ;
 Muhtar Başoğlu (1913-1981), herpétologiste et taxonomiste turc ;
  (1968-), présentateur, mannequin, acteur et homme d'affaires turc ;
  (1933-2012), syndicaliste et homme politique turc ;
  (1938-), sculpteur turc ;
  (1944-), membre turc de la Cour suprême.

Toponyme 

 , village turc du district de Bartın dans la province de Bartın ;
 , quartier du district de Kaynarca dans la province de Sakarya.

Voir aussi

Articles connexes 
 , nom de famille turc ;
 , suffixe turc à valeur patronymique utilisé dans de très nombreux patronymes turcs.

Patronyme turc
Homonymie de patronyme turc